B 156 bezeichnet:
 die Bundesstraße 156 in Deutschland
 die Lamprechtshausener Straße in Österreich

Abkürzung